Wu Tang ist der Name folgender Personen:

*Wu Tang (Mediziner)  (1758–1836), auch Wu Jutong, chinesischer Mediziner

Siehe auch:
 Wu-Tang
 Wudang